Freiherr von Spiegel kann sich beziehen auf Angehörige folgender Adelsgeschlechter:

 Spiegel (westfälisches Adelsgeschlecht) (Spiegel zum Desenberg und Spiegel zu Peckelsheim)
 Spiegel (sächsisches Adelsgeschlecht)